Кампо Куарента и Очо има више значења:

 Кампо Куарента и Очо (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Куарента и Очо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику